Koldům či koldom, zkráceně kolektivní dům, je obytná budova s rozsáhlým sociálním zázemím. Existují například:

 Kolektivní dům v Českých Budějovicích, neboli Perla
 Kolektivní dům v Litvínově
 Kolektivní dům ve Zlíně

Reference

Související články
 Kolektivní dům